Związek Jaszczurczy (XIV wiek)
 Związek Jaszczurczy (XX wiek)